Костов:

Населённые пункты

Украина 
 Костов — село в Лебединском районе Сумской области.
 Костов — село в Валковском районе Харьковской области.

Фамилия 
 Костов, Димитр (род. 1936) — болгарский футболист, защитник.
 Костов, Димо (род. 1947) — болгарский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.
 Костов, Дончо (1897—1949) — болгарский генетик.
 
 Костов, Константин Михайлов (в монашестве Антоний; 1915—2002) — епископ Болгарской православной церкви, викарий Софийской епархии.
 Костов, Кристиан (род. 2000) — российский и болгарский певец.
 Костов, Николай (род. 1963) — болгарский футболист, тренер.
 Костов, Тодор (1928—2009) — болгарский оперный певец.
 Костов, Трайчо (1897—1949) — болгарский коммунистический политик, репрессированный в ходе партийной чистки.
 Костов, Хари (род. 1959) — македонский государственный деятель.

 Костова, Боянка (род. 1993) — азербайджанская и болгарская тяжелоатлетка, двукратная чемпионка Европы.
 Костова, Димитричка (более известна как Димана; род. 1984) — болгарская поп-фолк-певица.
 Костова, Елица (род. 1990) — болгарская теннисистка.
 Костова, Лиляна (род. 1988) — болгарская футболистка.